Екатерина Константиновна Пехова (28 сентября 1928, Муром, РСФСР — 25 октября 2003, Петрозаводск, Россия) — российская художница. Народный художник Республики Карелия (1992).

Дочь учёного-инженера, научного сотрудника ВНИИ гидротехники, племянница театрального художника. Выросла в Ленинграде, пережила Ленинградскую блокаду, в 1942 году вместе с семьёй эвакуировалась в Кировскую область, затем в Ташкент. В 1945 г., потеряв умершую в Узбекистане мать, вернулась в Ленинград.

Училась на театральном отделении Ленинградского художественного училища имени В. А. Серова, в 1960 году окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (мастерская М. В. Бобышева).

Сразу по завершении художественного образования по собственной инициативе переехала в Карелию, где провела всю оставшуюся жизнь. Жила и работала в Петрозаводске, а также в деревне Гомсельга. С 1966 г. участвовала в национальных и международных выставках, в 1971 г. была принята в Союз художников СССР. На протяжении всей жизни пользовалась поддержкой видного карельского художника и скульптора Лео Лангинена.

В старости жила в нищете.

Основные жанры живописи Екатерины Пеховой — пейзаж и портрет, особенно много у неё портретов карельских актеров. Пехова также охотно писала автопортреты. Сын Игорь запечатлен на нескольких ее работах.

Фонд Музея изобразительных искусств Республики Карелия содержит более 80 работ Пеховой,  в том числе посвященных блокаде.

Литература 
 Изобразительное искусство автономных республик РСФСР [Текст]  : [альбом] / сост. В.А.Юдичев. - Ленинград : Художник РСФСР, 1973. - 450 с.  
 Калинин Е. С. Художники Карелии. — Петрозаводск, 2000. — 159 с. ISBN 978-5-8430-0051-6
 Балагурова Ю. М., Юсупова З. Г. Народный художник Республики Карелия Екатерина Пехова. — М.: ИНСАН, 2008. — 160 с.
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 382—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Екатерина Пехова в Виртуальной энциклопедии художников Карелии
 Севец-Ермолина Н. Будем, как солнце: Народная художница Пехова глазами оптимиста  // Карельская Губернія. — 2003. — 3-9 декабря. — С.12.
 Полякова С. Екатерина Пехова и муми-тролли  // «Лицей», 12.12.2014.
 Екатерина Константиновна Пехова (к 80-летию со дня рождения)

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Народные художники Республики Карелия